Technip bezeichnet einen internationalen Konzern im Energiebereich:
Technip (bis 2017): französisches Unternehmen, bis zu seiner Fusion im Jahre 2017 mit der britischen FMC Technologies
TechnipFMC, britischer Energiekonzern, entstanden 2017 aus der Fusion von Technip und FMC Technologies,
Technip Energies, französisches Unternehmen, entstanden 2021 aus einer Abspaltung von TechnipFMC.